Raymondville (Texas)
Raymondville (Missouri)

Desambiguações de topônimos